Fannyella lemnos är en korallart som beskrevs av Bayer 1998. Fannyella lemnos ingår i släktet Fannyella och familjen Primnoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
lemnos